Луис Р. Айзенберг (, , Одесса — ?) — американский шахматист российско-еврейского происхождения, журналист.

Биография 
Родился в Одессе. После окончания училища занимался журналистикой.

На рубеже 1901—1902 гг. выиграл турнир сильнейших шахматистов Одессы.

В 1902 году принял участие в международном шахматном турнире в Монте-Карло, на котором занял 18-е место. Репортажи Айзенберга о ходе турнира публиковались в газете «Одесские новости».

После Кишиневского погрома 6—7 апреля 1903 г. принял решение уехать из России (первое упоминание о нём в американской прессе — 16 августа 1903 г.).

Выступал в американских соревнованиях. В частности, участвовал в 7-м Американском шахматном конгрессе в Сент-Луисе (1904).

В 1909 г. разделил 1—3 места в чемпионате штата Нью-Йорк (с К. Хауэллом и Х. Цирном; в дополнительном соревновании победил Хауэлл).

Последний турнир с участием Айзенберга датируется 1920 г. Дальнейшая судьба шахматиста неизвестна.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Луиса Айзенберга в базе Chessgames
 Личная карточка Луиса Айзенберга на сайте 365chess.com
 The 1902 International Chess Tournament of Monte Carlo the players 
 
 New York State Chess Champions 1878 —1972

Шахматисты США
Персоналии, чья дата смерти не установлена